Stora Björntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Björntjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Stora Björntjärnet, sjö i Eda kommun,  (1,2 ha)
Stora Björntjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (1,7 ha)
Stora Björntjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (9,27 ha)
Stora Björntjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Björntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (9,68 ha)

Se även
Björntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn